Milešov ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Milešov, (deutsch  Mileschau), Gemeinde im Okres Příbram
 Milešov (Velemín), (deutsch Milleschau), Ortsteil von Velemín, Okres Litoměřice, 
 Milešov, (deutsch  Müllersgrün), Ortslage von Krásno nad Teplou, Okres Sokolov

Siehe auch:
 Milešovka, Berg im Böhmischen Mittelgebirge